Ricuin ist der Name folgender Personen:

 Richwin (Verdun) (auch: Ricuin, lat.: Ricuvinus; † 923), Graf von Verdun
 Richwin (Toul) (auch: Ricuin), von 1108 bis 1124 Bischof von Toul

Siehe auch:
 Richwin